Єршов — термін, котрий має декілька значень. Вікіпедія має статті про такі з них:

Населені пункти:
 Єршов — місто в Росії.
 Єршов — село в Україні.

Єршо́в — російське прізвище. Жіноча форма — Єршова.

Чоловіки 
 Єршов Анатолій Григорович (1897—1938) — український історик, джерелознавець, краєзнавець.
 Єршов Андрій Петрович (1931—1988) — російський математик, академік АН СРСР (1984).
 Єршов Аркадій Віталійович (1936—2005) — Міністр соціального забезпечення України.
 Єршов Василь Васильович (1944—2017) — радянський та російський письменник та пілот.
 Єршов Володимир Олегович ( 1956) — доктор філологічних наук, професор, філолог-полоніст.
 Єршов Геннадій Олексійович ( 1967) — український та польський художник — скульптор.
 Єршов Євген Сергійович ( 1985) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єршов Едуард Дмитрович (1940—2009) — радянський і російський геолог, гекокріолог, дослідних багаторічної мерзлоти.
 Єршов Іван Васильович (1867—1943) — російський співак (драматичний тенор), народний артист СРСР (1938).
 Єршов Іван Дмитрович (1921—2005) — радянський військовий діяч, начальник штабу — 1-й заступник командувача військами Київського військового округу, генерал-полковник, депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання, член Президії Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Єршов Ігор Володимирович ( 1972) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Єршов Костянтин Володимирович (1935—1984) — російський актор, кінорежисер, сценарист.
 Єршов Микола Григорович (1837—1896) — російський лепідоптеролог.
 Єршов Микола Михайлович (1925—2002) — російський сценарист.
 Єршов Михайло Іванович (1901—1982) — український радянський художник театру і живописець.
 Єршов Михайло Іванович (1924—2004) — радянський кінорежисер і сценарист.
 Єршов Олександр Олександрович ( 1967) — полковник Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Єршов Олексій Іванович (1925—1944) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Єршов Павло Іванович (1914—1981) — радянський дипломат.
 Єршов Петро Павлович (1815—1869) — російський письменник, автор віршованої казки «Горбоконик».

Жінки 
 Єршова Галина Гаврилівна (нар. 1955) — російський історик, лінгвіст і епіграфіст. Доктор історичних наук, професор.
 Єршова Євгенія Миколаївна (1925—2009) — українська радянська артистка балету. Народна артистка УРСР (1960).

Посилання 
 Російське генеалогічне дерево